Пету́х () — самец курицы; в общем смысле, самцы всех птиц отряда курообразных. Внешне от курицы обычно отличается крупным гребнем и серьгами, также пышным и часто разноцветным хвостовым оперением. Как и курица, имеет ряд звуковых сигналов.

Петух в культуре народов мира 

В фольклоре разных стран часто можно встретить образ петуха. Например, в русском фольклоре петух имеет героический характер и приходит на помощь слабым.

Галльский петух 
Петух — один из национальных символов Франции. Был священным в Галлии; само словосочетание основано на каламбуре:  одновременно означает и «галл», и «петух».

Чёрный петух УНИТА 
Чёрный петух — эмблема Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА), символ партизанской войны Жонаса Савимби.

Гадание 
Гадание посредством петуха называется алектриомантия.

Другие факты 

 Петух — символ задирчивости и крови. У некоторых народов до сих пор существуют петушиные бои.
 У восточных славян и в христианской мифологии одна из важнейших функций петуха как предвестника — часовая. Его спев означает начало нового часа, когда действуют тёмные бесовские силы. Своим спевом петух разгоняет нечисть до следующей ночи. Спев третьих петухов — знак ровной продолжительности полночи до утренней зари — свидетельствует о завершении действия нечистых сил.
 Славяне при строительстве дома приносили в жертву чёрного петуха.
 В китайской традиции петух с золотыми перьями, который поёт трижды в день (на восходе солнца, пополудни и во время захода солнца), носит эпитет «небесный» и считается человеческим началом, знаком человеческой силы «Ян».
 В Англии до конца XVIII века практиковалась кровавая забава, которая называлась «закидывание петуха» (). Она заключалась в том, что публика кидала вещи в посаженного в горшок петуха до тех пор, пока птица не умирала. Обычно эта забава практиковалась в Блинный вторник (время карнавала). В некоторых случаях птицу привязывали к колоде или завязывали глаза тем, кто кидает в него вещами. В Суссексе петуха привязывали к куску плоской материи длиной около полутора метров, чтобы он не смог клюнуть тех, кто над ним издевается.

Петух в различных религиях и верованиях 
Со времён античности петух является священным животным в некоторых культурах, что глубоко укоренилось в различных религиозных верованиях и поклонениях. Термин «персидская птица» появился после того, как у греков случился контакт с персами: «из-за его большого значения и использования в религии среди персов», но ещё задолго до этого в Иране во время Киянианского периода (2000 лет до н. э. — 700 лет до н. э.) петух являлся самым священным животным.

Анимизм, шаманизм и племенные религии 
В Юго-Восточной Азии, Мексике и в северной части Филиппин многие люди, практикующие христианство, почитают традиционных духов (анито). Верования анимистов распространяются на обычных и на боевых петухов: «популярная форма поклонения с целью высокой плодородности почти у всех жителей Юго-Восточной Азии», далее, по мнению некоторых людей, в соответствии с иудео-христианской моралью, стала одной из форм Баали.

Астрология 

Очевидно, что данное созвездие в зодиакальной системе астрологических верований под названием «религия звёзд», возникла в Вавилоне (включая современный Ирак). Знания Истинного Пастуха Ану (SIPA.ZI.AN.NA — Орион и сопровождающие его символ животного, петух, представленным вместе с Вестником богов имеют предопределяющую роль для отправления сообщений богам. «Небесный пастух» или «Истинный пастух Ану» был главным богом небесного царства. На звёздной карте фигура петуха показана ниже и позади фигуры Истинного Пастуха, расположенного вместе с Вестником богов в его птичьей и человеческой формах соответственно.

Нергал, являющийся идолом у ассирийцев, вавилонян и персов, называется «навозным петухом» (Словарь фраз и басен, Бревер, 1900 год). Астрологическая мифология ассирийцев и вавилонян была основана на том, что идол «Нергал представляет собой планету Марс, который когда-то был символом кровопролития».

Петух является десятым из двенадцати знаков в китайском гороскопе.

Галерея

См. также 

 Банкивский петух
 Каплун
 Петух в мифологии коми
 Петушиные бои
 Опущенный

Примечания

Литература 
 Топоров В. Н. Мифологический образ петуха  // Мифы народов мира: Энциклопедия. / Под ред. С. А. Токарева. — 2-е изд. — М., 1992. — Т. 2. — C. 309—310.
 Smith, P. The Chicken Book, North Point Press, 1982, passim.

Ссылки 
 Галльский петух в Толковом словаре русского языка Ушакова

Куры
Птицы в Библии